Douala-Bell ist der Name des Königshauses von Duala in Kamerun:

 Alexander Douala-Bell (1897–1966), König von Douala
 King Bell († 1897), König von Douala, Urgroßvater von Alexander Douala-Bell
 Marilyn Douala Bell (* 1957), kamerunisch-französische Sozialökonomin und Kulturmanagerin, Nichte von Alexander Douala-Bell
 Rudolf Douala-Bell, Vater von Alexander Douala-Bell, siehe Rudolf Manga Bell
 August Manga Ndumbe Bell (1851–1908), Vater von Rudolf Manga Bell